

Geografia

Germania 
 Altmärkische Höhe – comune nel circondario di Stendal (Sassonia-Anhalt)
 Amt Falkenberg-Höhe – comunità amministrativa nel circondario del Märkisch-Oderland (Brandeburgo)
 Höhe – frazione di Bad Honnef, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Höhe – frazione di Bergisch Gladbach, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Höhe – frazione di Hückeswagen, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Höhe – frazione di Ottobeuren, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Höhe – quartiere di Wuppertal, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Märkische Höhe – comune nel circondario del Märkisch-Oderland (Brandeburgo)
 Saalfelder Höhe – comune nel circondario di Saalfeld-Rudolstadt (Turingia)

Pagine correlate 
Hohe – pagina di disambiguazione